O Picador florestal é uma máquina agrícola robusta e projetada para picar e triturar grandes pedaços de madeiras, como: arbustos inteiros, plantas, galhos, podas, entre outros. Ele é largamente utilizado  em diversas áreas, entre elas estão: a de reflorestamento evitando a contaminação por fungos e minimizando o risco de incêndios, a limpeza de jardins e vias rodoviárias e prefeituras aproveitando estes resíduos e transformando-os em cavacos para diversas aplicações.

.

Referências 

Maquinaria agrícola